Змагання з фехтування на рапірах у командній першості серед жінок на Олімпійських іграх 2008 пройшли 16 серпня.

Призерки

Змагання

Фінальний раунд

Поєдинки за 5-8 місця

Фінальне положення

Посилання 
 Регламент змагань